Ндьяйе ( и ) — фамилия.
 N’Diaye — Ндьяйе/Эндьяйе:
 Н’Диай, Альфред (род. 1990) — французский и сенегальский футболист.
 Н’Диай, Амаду (род. 2000) — сенегальский футболист, нападающий.
 Н’Диай, Ассан (1974—2008) — сенегальский футболист.
 Н’Диай, Асту (род. 1973) — сенегальская баскетболистка и тренер.
 Н’Диай, Ламин (род. 1956) — футболист, нападающий, тренер.
 Н’Диай, Махтар (род. 1981) — сенегальский футболист.
 Н’Диай, Мусса (род. 1979) — сенегальский футболист.
 Н’Диай, Мусса (род. 2002) — сенегальский футболист.
 Н’Диай, Папа Вайго (род. 1984) — сенегальский футболист, нападающий.
 Н’Диай, Самба (род. 1972) — сенегальский футболист.
 Н’Диай, Сильвен (род. 1976) — сенегальский футболист.
 Н’Диай, Усман (род. 1991) — сенегальский футболист, защитник.
 Н’Диай, Хадим (род. 1985) — сенегальский футболист, вратарь.
  (род. 1987) — нигерийский баскетболист.

 
 Н’Диайе, Лассана (род. 2000) — малийский футболист.

 Ndiaye — Ндьяйе:
 Ндиайе, Жуниор (род. 2005) — французко-сенегальский футболист.
 Ндиай, Илиман — сенегальский футболист.
 Ндиай, Магетт (род. 1986) — сенегальский футбольный судья. 
 Ндиай, Папа Алиун (род. 1990) — сенегальский футболист.
 Ндиайе, Адама (род. 1977) — сенегальский модельер.
 Ндиайе, Бенжамин (род. 1948) — сенегальский прелат. Епископ Каолака с 2001 по 2014 годы. Архиепископ Дакара с 2014 года.
 Ндиайе, Сибет (род. 1979) — французский политик сенегальского происхождения.
 Ндиайе, Сулейман Ндене (род. 1958) — сенегальский политик, премьер-министр Сенегала с 2009 по 2012 год.
 Ндиайе, Хашим (род. 1963) — сенегальский легкоатлет, спринтер.
 Ндьяй, Мари (род. 1967) — французская писательница.
 Ндьяй, Пап (род 1965) — французский историк и политик.